G-Wert steht für:

 G-Wert (Werbeforschung), eine Kennzahl für die Aufmerksamkeit
 Landé-Faktor der Quantenmechanik
 G-Wert (Radiologie), die bei der Bestrahlung mit einer Energie von 100 eV in einer Flüssigkeit entstehenden Ionen bzw. Radikale (SI-Einheit: 1/eV, früher: mol/J)
 G-Wert (Umwelttechnik), eine Verdünnungsstufe umweltschädlicher Stoffe, siehe Gx-Wert

g-Wert steht für:
 Gesamtenergiedurchlassgrad in der Bauphysik